Buckden – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Buckden – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)